Burdach ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Burdach (1905–1976), deutscher evangelischer Pfarrer
 Karl Burdach (1891–1976), deutscher Offizier, zuletzt Generalleutnant im Zweiten Weltkrieg
 Karl Friedrich Burdach (1776–1847), deutscher Anatom und Physiologe
 Karl Wilhelm Burdach (1781–1842), deutscher Pädagoge
 Konrad Burdach (Carl Ernst Konrad Burdach; 1859–1936), deutscher Philologe
 Stefan E. G. Burdach (* 1952 in Berlin), Mediziner

Siehe auch:
 Burdach-Kern, siehe Nucleus cuneatus
 Burdach-Strang oder Burdach-Bündel, siehe Fasciculus cuneatus